Valsaria — рід грибів. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
До роду Valsaria відносять 138 видів:

Примітки

Джерела 

 Cesati, V.; De Notaris, G. 1863. Schema di classificazione degle sferiacei italici aschigeri piu' o meno appartenenti al genere Sphaeria nell'antico significato attribuitoglide Persono. Commentario della Società Crittogamologica Italiana. 1(4):177-420 - P.205

1863 у науці